Plusieurs chapelles chrétiennes ont été nommées chapelle Sainte-Barbe en référence à sainte Barbe :
 la chapelle Sainte-Barbe de Bruay-la-Buissière en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Burnontige (ou du Burnontige) à Ferrières en Belgique ;
 la chapelle Sainte-Barbe du Faouët en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Kuttolsheim en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Noyal-Pontivy en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Plestin-les-Grèves en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Ploéven en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Plouaret en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Plouharnel en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Saales (ou Saâles) en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Somain en France et la  chapelle Sainte-Barbe ;
 la chapelle de la clinique Sainte-Barbe à Strasbourg en France ;
 la chapelle Sainte-Barbe de Zogelsdorf, à Burgschleinitz-Kühnring en Autriche.

Voir aussi 
 
 , pour les différents usages du nom

Barbe
~